Shazad  ist der Familienname folgender Personen:

 Faisal Shazad (* 1979), pakistanischer Attentäter
 Khurram Shazad (* 1990), pakistanischer Fußballspieler